

Населённые пункты 
 Мордовка — деревня в Петровском районе Тамбовской области.
 Мордовка — деревня в Ефремовском районе Тульской области.

Реки 

 Мордовка — река в Мордовском районе Тамбовской области.
 Мордовка — река в Петровском районе Тамбовской области, приток Матыры.
 Мордовка — река в Татарстане.
Мордовка — река в Калининградской области.

В литературе 

 «Мордовка» — рассказ Максима Горького, впервые опубликованный в 1911 году.

Другое 

 Мордо́вка — единственное число женского рода слова мордва
 Мордовка — позднесредневековая монетовидная пластинка.